Жауме Элиас Казас (; 6 ноября 1919, Мольет-дель-Вальес — 18 сентября 1977, Барселона) — испанский футболист, выступавший за «Эспаньол», «Барселону». В составе каталонских клубов становился трёхкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, Кубка Эвы Дуате и Золотого Кубка Аргентины.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Награды и достижения 
  Эспаньол
 Обладатель Кубка Испании (1): 1939/40

  Барселона
 Чемпион Испании (3): 1944/45, 1947/48, 1948/49
 Обладатель Золотого Кубка Аргентины (1): 1945
 Обладатель Кубка Эвы Дуарте (1): 1949

Ссылки 
 Профиль на Base de Datos Histórica del Fútbol Español

Футболисты Испании
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Эспаньол»